A Rapmotel Bankos 2003-ban megjelent első stúdióalbuma.

Az album dalai

Első kiadás 
2003
 Recepció
 És?! (közreműködik: Azur)
 Egyszerű (km. Norba, Zenk)
 Kimittud (vokál: Zenk)
 Demalgon (km. Ponza, Zenk)
 Pénzt akarsz (vokál: Zsola)
 Szokás szerint (km. Norba)
 Önök kérték (km. Faktor Labor, Norba)
 Valami megváltozott (km. Ponza, Zenk)
 Énnem (km. Muppet Show)
 Piknik (km. Busa, Deego, Mango)
 Forog a föld (km. Zsola, Ponza, Norba)
 Irigy kutyák (km. Norba, Interfunk)
 Szobaszerviz (km. Balek, Norba, Zsola)
 Territórium (km. NKS) 
 Hungaroulett (km. Norba, Rapa)
 A terv
 Hungaroargo (km. Norba, Bobakrome)
 Vendégkönyv

Bónuszdal: Barátom (km: Faktor Labor)

Második/LP kiadás 
2004
A-oldal:
 Egyszerű (km. Norba, Zenk)
 Kimittud (vokál: Zenk)
 Demalgon (km. Ponza, Zenk)
 Pénzt akarsz (vokál: Zsola)
 Hungaroargo (PSH verzió, km. Norba)
 Piknik (km. Busa, Deego, Mango)
B-oldal:
 Territórium" (km. NKS) 
 Önök kérték (km. Faktor Labor, Norba)
 Sivatag (km. Rapa)
 A terv
 Casino (Vinyl verzió, km. Norba)

Harmadik/5 éves jubileumi újrakiadás 
2008

Lásd: Első kiadás

Közreműködők 
Azur, Balek, Bobakrome, Busa, B-Vic, Deego, Dj IQ, Dj Kool Kasko, Faktor Labor(Face/Faktor, Zsola), Interfunk/Funktasztikus, Mango, Muppet Show(Orizatriznyák, Balek, Micó), NKS(Zenk, Nos'Chez), Norba, Ponza, PSH, Rapa

Források 
 Kriminal Music
 Zene.hu
 Exit
 BBarak
 Magyar Narancs 
 Hiphop.hu
 Céllövölde
 Deep

Külső hivatkozások 
 Bankos

Bankos-albumok
2003 nagylemezei